Achmadijew ist der Familienname folgender Personen:

 Ildar Achmadijew (* 2000), tadschikischer Sprinter 
 Jerdos Achmadijew (* 1985), kasachischer Skilangläufer